Хаанья —  возвышенность на юго-востоке Эстонии.
Хаанья —  волость в Эстонии.
Хаанья —  деревня в Эстонии.
Хаанья —  природный парк в Эстонии.